Slough – miasto w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Slough – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Slough – stacja kolejowa w mieście Slough w hrabstwie Berkshire
 Slough – miejscowość w Walii, w hrabstwie Powys
 Slough Green
 Slough Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Slough Feg